Влади́мир Бе́хтерев:
 Бехтерев, Владимир Борисович (род. 1973) — российский и киргизский биатлонист.
 Бехтерев, Владимир Михайлович (1857—1927) — русский медик-психиатр.